A categoria até 81 kg masculino do judô nos Jogos Pan-Americanos de 2019 foi disputada em 10 de agosto no Ginásio Polideportivo 1 com 9 judocas, cada um representando um país.

Medalhistas

Resultados

Chave

Disputa do Bronze

Até 81 kg masculino
81 kg -